puede referirse a dos diferentes montes de Japón:
 Monte Hiba, en la ciudad de Shōbara, prefectura de Hiroshima;
 Monte Hiba, en la ciudad de Yasugi, prefectura de Shimane.